Чемпіонат Андорри 2006–2007 — 12-й сезон чемпіонату Андорри з футболу. Переможцем вдруге поспіль став Ранжерс.

Клуби-учасники

Перший етап

Підсумкова таблиця 

  

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Санта-Колома взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як переможець Кубка Андорри з футболу 2007

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/20 травня 2007

|}

Посилання 
 Чемпіонат Андорри на soccerway 
 Чемпіонат Андорри на rsssf 

2006—2007
Андорра
Андорра